est un terme signifiant en anglais, bataillon.

Hockey 
 Battalion de Brampton est une franchise de hockey sur glace de la ligue de la Ligue de hockey de l'Ontario.
 Battalion de North Bay est une franchise de hockey sur glace de la ligue de la Ligue de hockey de l'Ontario.

Jeux vidéo 
 Battalion (1995), un des premiers jeux vidéo libres utilisant OpenGL.
 Battalion Wars (2005), est un jeu de stratégie en temps réel, développé par  Kuju Entertainment pour la GameCube.
 Battalion Wars 2 (2007), ou BWii est un jeu de stratégie en temps réel, développé par Kuju Entertainment et édité par Nintendo pour la Wii à partir de 2007.

Cinéma 
 Band and Battalion of the U.S. Indian School (1901), film muet réalisé aux États-Unis d'Amérique.
  (1937, écrit Battalion dans son titre en anglais), film tchèque.

Littérature 
 Battalion (Jackson King) est un super-héros créé par Wildstorm Comics (John McRea).